

Patronyme

 Bernard Soulage (1948-), homme politique français.
 Daniel Soulage (1942-2020), homme politique français.
 François Soulage (1943-), économiste français.
 Marcelle Soulage (1894-1970), compositrice française.
 Robert Soulage (1913-2006), résistant français, fondateur du mouvement des Citoyens du Monde.

Autres 
 Barrage de Soulages, à Saint-Chamond (Loire).

Voir aussi